Shem Tov ( « Bon (re)nom ») est un prénom, patronyme ou qualificatif hébraïque, porté par de nombreux Juifs sous sa forme originelle ou hellénisée (grec :  Kalonymos), devenue au fil du temps Kalonymus, Kalman, Kalmann et orthographes apparentées.

Prénom 
 Shem Tov ben Itzhak ibn Ardoutiel, dit Sem Tob ou Sentob de Carrión, auteur des Proverbios Morales
 Shem Tov ben Itzhak ibn Shaprut, philosophe et médecin
 Shem Tov Falaquera, poète, philosophe et traducteur
 Shem Tov ibn Shem Tov I, kabbaliste anti-maïmonidéen
 Shem Tov ibn Shem Tov II, petit-fils du précédent, philosophe maïmonidéen

Patronyme 
 Joseph ben Shem Tov ibn Shem Tov, fils de Shem Tov ibn Shem Tov I et père de Shem Tov ibn Shem Tov II, philosophe maïmonidéen
 Paul Chemetov, architecte français
 Alexandre Chemetoff, fils du précédent, également architecte